Ramstetter ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Ramstetter (1925–2022), deutscher katholischer Priester
 Hans Ramstetter (* 1922), deutscher Parteifunktionär in der DDR
 Hans-Dieter Ramstetter (1933–2001), deutscher Rechtsanwalt in der DDR
 Michael Ramstetter (1953–2022), deutscher Journalist und Medienberater